Palliolum striatum är en musselart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Palliolum striatum ingår i släktet Palliolum och familjen kammusslor. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
striatum